Gara River ist der Name folgender Flüsse:

 Gara River (Macleay River), Quellfluss des Macleay River, New South Wales, Australien
 Gara River (Slapton Ley), Nebenfluss des Slapton Ley, Grafschaft Devon, England